Eastbourne International 2017 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i Devonshire Park Lawn Tennis Club i Eastbourne, Storbritannien i perioden 23. juni - 1. juli 2017 – ugen inden Wimbledon-mesterskaberne 2017. Det var den 43. udgave af Eastbourne International, der på grund af et sponsorat for sidste gang blev afviklet under navnet Aegon International, og turneringen var del af WTA Tour 2017 i kategorien WTA Premier samt ATP World Tour 2017 i kategorien ATP World Tour 250.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Eastbourne International 2017 androg $ 753.900 i kvindernes rækker, mens der var $ 635.660 på spil i mændenes turnering.

Resultater

Damesingle 

I hovedturneringen deltog 48 spillere. Feltet bestod af 38 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 15. maj 2017 (seks uger før turneringens start), fire spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste seks spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.

Herresingle 

I hovedturneringen deltog 28 spillere. Feltet bestod af 21 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 15. maj 2017 (seks uger før turneringens start), tre spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste fire spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par.

Eksterne henvisninger 
 Eastbourne International

Noter 

2017
WTA Tour 2017
ATP World Tour 2017